São Manuel, município brasileiro de São Paulo;
 São Manuel (mártir), embaixador do Império Persa, santo e mártir da Igreja Católica;
 São Manuel (Santos), bairro brasileiro de Santos, São Paulo;
 São Manuel (São Tomé), aldeia de São Tomé e Príncipe localizada no distrito de Lembá, ilha de São Tomé;
 Rio São Manuel, rio brasileiro que banha o Mato Grosso e o Pará;
 Rio São Manuel (Minas Gerais), rio brasileiro que banha Minas Gerais;
 Alto de São Manuel, bairro brasileiro de Mossoró, Rio Grande do Norte;
 Aparecida de São Manuel, distrito brasileiro de São Manuel, São Paulo;
 Usina São Manuel, usina brasileira sucroalcooleira de São Manuel, São Paulo;
 São Manoel do Paraná, município brasileiro do Paraná;
 Mutum (Minas Gerais), município brasileiro de Minas Gerais, também conhecido como São Manuel do Mutum.

Ver também 

Desambiguações de topônimos